«Дама с веером» — название нескольких произведений искусства:
 Дама с веером (картина Явленского) — картина Алексея Явленского.
 Дама с веером (картина Климта) — картина Густава Климта.
 Дама с веером (картина Пикассо) — картина Пабло Пикассо.